Груба — имя собственное, выступает в виде фамилий.

Фамилия 
 Груба, Берта (1946—1998) — чехословацкая хоккеистка на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1980 года.
 Груба, Вера Хелена (более известна под фамилией Ралстон; 1923—2003) — чехословацкая фигуристка, ставшая в дальнейшем американской актрисой.
 Груба, Григорий Иванович (род. 1954) — народный депутат Украины VII созыва.

Другое 
 Елена Груба — королева Боснии из династии Котроманичей в 1395—1398 годах.